Paleta může být:

 transportní paleta – transportní přípravek
 europaleta – normalizovaná transportní paleta, v Evropě nejrozšířenější typ palety
 malířská paleta – pomůcka malíře při malování
 barevná paleta – barvy z definovaného barevného prostoru v oboru počítačové grafiky 
 přeneseně také nabídka, škála, pestrost apod.

Související články 
 peleta
 paleťák – nízkozdvižný vozík, ručně vedený, pro manipulaci s transportními paletami
 Gabriel Paletta – argentinsko-italský fotbalista

Externí odkazy